Filmy
 Z podniesionym czołem – ang. Walking Tall, film z 1973 roku.
 Z podniesionym czołem – ang. Walking Tall, film z 2004 roku.
 Z podniesionym czołem – fr. La tête haute, film z 2015 roku.